Flora Indica ist ein 1768 erschienenes Werk von Nicolaas Laurens Burman. Die Flora „Ostindiens“ ist eines der ersten Werke, das auf dem Linneschen System beruht.

Werk 
Flora indica: cui accedit series zoophytorum indicorum, nec non prodromus florae capensis erschien 1768  im Quartformat. Das Werk wurde von Cornelius Haak in Leiden und Johannes Schreuder in Amsterdam gemeinschaftlich verlegt. Es enthält 68 unkolorierte Tafeln mit 178 Pflanzenabbildungen. Die Abbildungen stammen von Adriaan van der Laan (1684/90–1742/55). Der Beschreibungsteil umfasst 241 nummerierte Seiten.

Dem Werk beigefügt sind eine zweiseitige Liste von „Zoophyten“ (Series zoophytorum Indiae orientalis) sowie der 28 Seiten umfassende Vorbote einer Kapflora (Prodomus Florae Capensis), die nie zustande kam.

Inhalt 
Flora Indica enthält kurze Beschreibungen von etwa 1300 Pflanzenarten, darunter etwa 240 Arten, die darin von Burman erstmals beschrieben werden. Alle anderen Arten schrieb er Carl von Linné zu. Außerdem schlug Burman in der Flora Indica fünf neue Gattungen vor: Clausena, Embelia, Porana, Usubis (= Allophylus) und Zaleya (= Trianthema) vor. Die letzten beiden Gattung sind nur noch Synonyme anderer Gattungen.

Flora Indica und Prodomus Florae Capensis beruhen maßgeblich auf den durch Burmans Vaters Johannes Burman zusammengetragenen Sammlungen von Willem Piso, Paul Hermann, Laurent Garcin (1683–1752), Jakob Breyne, Heinrich Bernhard Oldenland, Jan Hartog (1663–1722), Christiaan Kleynhoff, Hendrik Otto van Outgaarden und Franciscus Albertus Pryon.
Dieses Material lag teilweise auch Linné vor. Im 1767 veröffentlichten ersten Teil von Mantissa Plantarum publizierte Linné etwa 20 Arten unter demselben Namen wie Burman (Homonyme), für weitere 25 Arten verwendete er andere Namen als Burman. Linnés Namen haben gegenüber denen von Burman Priorität. Burmans Namen sind daher illegitim.

Gliederung 
 Parenti optimo Joanni Burmanno studiorum suorum duci sacrum
 Proeomium (Proömium)
 [Hauptteil]
 Elenchus tabularum (Verzeichnis der Tafeln)
 Index generum (Register der Gattungen)
 Index synonymorum (Register der Synonyme)
 Series zoophytorum Indiae orientalis
 Prodomus Florae Capensis

Illustrationen 
Zitierte Schriften von Linné:
 Species Plantarum: „Sp. Pl. (1753).“
 Centuria II. plantarum: „Cent. Pl. II. (1756).“
 Systema Naturae 10. Auflage: „Syst. Nat., ed. 10. (1759).“
 Species Plantarum 2. Auflage: „Sp. Pl., ed. 2. (1762).“
 Mantissa Plantarum: „Mant. Pl. (1767).“

* Erstbeschreibung*** späteres Homonym

Die Seiten 193 bis 216 sind als 293 bis 316 falsch nummeriert.

Nachweise

Literatur 
 Alexandra Cook: Laurent Garcin, M.D. F.R.S.: A Forgotten Source for N. L. Burman’s Flora indica (1768). In: Harvard Papers in Botany. Band 21, Nr. 1, 2016, S. 31–53 (doi:10.3100/hpib.v21iss1.2016.n4).
 P. J. Florijn: Biographical notes about four plant collectors in Asia mentioned by N. L. Burman in his Flora Indica (1768). In: Taxon. Band 36, Nr. 1, 1987, S. 34–38 (doi:10.1002/j.1996-8175.1987.tb03921.x).
 Jaideep Mazumdar, Martin W. Callmander, Nicolas Fumeaux: Typification and nomenclature of the ferns described in N.L. Burman’s Flora Indica. In: Candollea. Band 74; Nr. 1, 2019, S. 93–110 (doi:10.15553/c2019v741a10).
 Elmer D. Merrill: Review of the new species of plants proposed by N. L. Burman in Flora Indica. In: Philippine Journal of Science. Band 19, 1921, S. 329–388 (online).
 Frans A. Stafleu, Richard S. Cowan: Taxonomic Literature: A selective guide to botanical publications and collections with dates. 2. Auflage, Band 1, 1976, S. 417 (online) 
 G. Staples, Fernand Jacquemou: Typification and nomenclature of the Convolvulaceae in N. L. Burman’s Flora Indica, with an introduction to the Burman collection at Geneva. In: Candollea. Band 60, Nr. 2, 2005, S. 445–467 (PDF).
 D. Onno Wijnands: Burman’s Prodromus Florae Capensis. In: Botanical Journal of the Linnean Society. Band 109, Nr. 4, 1992, S. 485–502 (doi:10.1111/j.1095-8339.1992.tb01446.x).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Scan bei e-rara
 Scan der Biodiversity Heritage Library

Literarisches Werk
Literatur (Neulatein)
Literatur (18. Jahrhundert)
Sachliteratur (Botanik)